

Patronymie
 Dieter Wisliceny (1912–1948) est SS-Hauptsturmführer pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Günther-Eberhardt Wisliceny (1912-1985) est un SS-Sturmbannführer pendant la Seconde Guerre mondiale.